Игра — многозначное слово и понятие, термин в некоторых областях знаний.

 Игра́ — тип осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в ее результате, а в самом процессе.
 Азартная игра
 Настольная игра — игра, в которую можно играть в помещении, с помощью инвентаря, размещаемого на обычном или специально сделанном столе.
 Компьютерная игра (видеоигра)
 Мобильная игра — видеоигра для мобильных устройств.
 PC-игра — компьютерная игра, которая предназначена для работы на персональном компьютере.
 Онлайн-игра — компьютерная игра, использующая постоянное соединение с Интернетом.
 Браузерная игра — онлайн-игра, использующая браузер (не требуется установка на компьютер дополнительного ПО).
 Спортивные игры
 Телеигра — разновидность телешоу, ключевой момент которой — игра или соревнование.

Кроме того, слова «игра» и «игры» могут означать :
 Игра в теории игр — математическая формализация взаимодействия нескольких участников (игроков).
 Игра в трансакционном анализе — вид психологического взаимодействия индивидов, содержащий скрытые транзакции.
 Игры — образное название интриг, тайных умыслов, и подобной деятельности, преследующей определённую (обычно предосудительную) цель.
 Игра в психологии и психоанализе — деятельность, которой занимаются ради неё самой и ради удовольствия, которое она приносит (в противоположность работе).
 Языковая игра

Топоним 
 Игра — посёлок городского типа в Игринском районе Удмуртской Республики.
 Игра — станция Горьковской железной дороги в посёлке Игра.

Название 
 
 «Игра» — интеллектуально-юмористический журнал Юрия Хайчина.
 «Игра» —  Московская бильярдная фабрика.
 «Игра» — музыкальный альбом Дмитрия Маликова.
 «Игра-ТВ» — телекомпания, основана в 1990 году Владимиром Ворошиловым.
 «Игра» — российское телешоу, выходившее на ТНТ недолгое время в 2021 году, ныне выходит под другим названием.
 «Игра» — песня, автор слов Роберт Рождественский, композитор Владимир Шаинский, исп. Серёжа Комиссаров и Рома Рязанцев (Большой Детский хор Гостелерадио п/у Виктора Попова)

 «Игры» — музыкальный коллектив, выделившийся из петербургской рок-группы «Странные игры»
 «Игры» — одноактный балет в постановке В. Ф. Нижинского.
 Древнеримские игры — общественные празднества в Древнем Риме.

См. также 
 Верхняя Игра
 Тихие игры (значения)
 Игринский район
  (значения)
 Ирга
 
 Старая Игра
  (значения)